Blauzahn ist der Name folgender Personen:

 Harald Blauzahn (Harald I. Blauzahn Gormson; um 910–987), König von Dänemark und König von Norwegen

Blauzahn bezeichnet:

 Baldur Blauzahn, eine Fernsehserie des WDR

Siehe auch:

 Bluetooth